Il singolare del torneo di tennis Teheran Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Jean-Claude Scherrer 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (Campione)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Daniel Köllerer (semifinali)
 Oliver Marach (primo turno)

 Florian Mayer (quarti di finale)
 Julien Jeanpierre (quarti di finale)
 Stéphane Robert (secondo turno)
 Leonardo Azzaro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Teheran Challenger 2003